Хоштария () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Хоштария, Акакий Мефодьевич (1873—1932) — грузинский предприниматель и меценат
 Эристави-Хоштария, Анастасия Георгиевна (1868—1951) — грузинская советская писательница
 Хоштария, Георгий — грузинский советский политик, министр иностранных дел Грузинской ССР (26 ноября 1990 — 15 сентября 1991)
 Хоштария, Дмитрий Фомич (псевдоним — Мегрели Дуту, 1867—1938) — грузинский советский писатель.
 Хоштария, Иван Александрович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хоштария, Семён Георгиевич (1901—1963) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.